Uberoi ist der Familienname folgender Personen:

 Neha Uberoi (* 1986), US-amerikanische Tennisspielerin
 Nikita Uberoi (* 1993), US-amerikanische Tennisspielerin